Asques puede referirse a:

 Asques, comuna francesa situada en Gironda.
 Asques, comuna francesa situada en Tarn y Garona.